Senhora da Saúde steht für:

 Senhora da Saúde (Évora), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Nossa Senhora da Saúde, Titel für die Jungfrau Maria